Millersville puede hacer referencia a las siguientes ciudades y pueblos de Estados Unidos:
Millerville (Alabama)
Millerville (Minnesota)
Millersville (Pensilvania)
Millersville (Tennessee)